

Persone
 Andreas Vogler – architetto e designer svizzero
 Christopher Vogler – sceneggiatore statunitense
 Franz Vogler – ex sciatore alpino tedesco occidentale
 Georg Joseph Vogler – compositore, organista e insegnante tedesco
 Jan Vogler – violoncellista tedesco naturalizzato statunitense
 Rüdiger Vogler – attore teatrale, attore cinematografico e attore televisivo tedesco

Altro
 Haasenstein & Vogler – concessionaria di pubblicità tedesca